El término diplomática puede referirse, en esta enciclopedia:

a la diplomacia, el conjunto de prácticas y métodos pacíficos que regulan las relaciones entre sujetos de Derecho internacional;
a la diplomática, una ciencia auxiliar de la historia que tiene por objeto el estudio de los diplomas y otros documentos;
a una mujer diplomática, una funcionaria pública, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales.